Jacob est un prénom masculin, dont la forme féminine est Jacobine.

Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Jacob.

Personnages et saints chrétiens 

 Jacob, patriarche biblique
 Jacob, prophète du Livre de Mormon
 Jacob de Toul ( ?-767), évêque de Toul

Patronyme 

  ;
 Andrée Jacob (1906-2002), résistante juive française, cousine de Max Jacob, fonctionnaire puis journaliste ;
 Arthur Jacob (1790-1874), ophtalmologiste irlandais ;
 Auguste-Henri Jacob, dit le zouave Jacob (1828-1913), guérisseur célèbre du Second Empire ;
 Baptiste Marie Jacob (1858-1909), professeur français de philosophie et de morale ;
 Bibliophile Jacob, un des pseudonymes de Paul Lacroix (écrivain)  (1806-1884), polygraphe et érudit français ; 
 Catherine Jacob (1956-), actrice française ;
 Charles Jacob (1878-1962), géologue français, professeur en Sorbonne ;
  ;
 Claude Jacob (1755-1837), homme politique français ;
 Daniel Jacob (1980-) joueur professionnel de hockey sur glace serbo-canadien ; 
 Denise Jacob, épouse Vernay (1924-2013), résistante française ;
 Domien Jacob (1897-1984), gymnaste belge ;
 Étienne Jacob (1831-1893), policier français ;
 Fabienne Jacob (1959-), écrivain français ;
 Francis Jacob (1972-), organiste français ;
 François Jacob (1920-2013), médecin et biologiste français ; 
 François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter (1770–1841), est un ébéniste parisien ;
  ;
 Gilberte Jacob (1913-), une des victimes de la Rafle de la rue Sainte-Catherine du , et déportée du Camp de Drancy vers Bergen-Belsen ;
 Gilles Jacob (1930-), critique, réalisateur et personnalité du monde du cinéma français ;
 Gordon Jacob (1895-1984), compositeur anglais ;
 Irène Jacob (1966-), actrice française ;
 Isidore-René Jacob, dit Paquin (1862-1907), grand couturier français ;
 Jacqueline Jacob (née en 1961), chanteuse et actrice allemande ;
 Jean-François-Marie Jacob (1882-1938), écrivain et poète français de langue bretonne ;
 Jean-Gilles Jacob (1714-1781), architecte et maître-maçon de la principauté de Liège ; 
 Jean-Marc Jacob (1947-), vétérinaire et homme politique fédéral du Québec ;
 Jean-Marie Jacob (1741-1801), prêtre et évêque français ; 
 Jean-Paul Jacob (1948-), archéologue français.
 Kerstin Jacob  (1963-), gymnaste est-allemande ;
 Louis Jacob de Saint-Charles (1608-1670), père abbé, bibliothécaire du cardinal de Retz et du premier président Harley ; 
 Louis Jacob (1768-1854), amiral et homme politique français ;
 Lucien Jacob (1902-1943), chef d'un groupe de résistants français bateliers du Rhin.
 Lucien Jacob (1930-2019), homme politique français ;
 Marcel Jacob (1964-2009), musicien suédois ;
 Marius Jacob (1879-1954), anarchiste et illégaliste français ;
  ;  
 Maurice Jacob (1933-2007), physicien français ;
 Max Jacob (1876-1944), poète français ;
 Maximilien Henri Nicolas Jacob (1765-1796), général de brigade français ;
 Nicolas-Henri Jacob (1782-1871), peintre français ;
 Odile Jacob (1954-), éditrice française, fille de François Jacob ;
 P. L. Jacob, un des pseudonymes de Paul Lacroix (écrivain)  (1806-1884), polygraphe et érudit français ;
 Pascal Jacob (1962-), historien français du cirque ;
 Philippe Antoine Jacob de Cordemoy (1735-1820), général de brigade français ;
 Philippe-Joseph Jacob (1765-1826), général de division français ;
  ;
 Pineas Jacob (1985-), footballeur namibien ; 
 Romain Jacob (1988-), boxeur français ;
 Simone Jacob (1927-2017), mieux connue en tant que Simone Veil, femme politique française ;
 Suzanne Jacob (1943-), écrivaine et poétesse québécoise ; 
 Sylvie Jacob, actrice française ;
 Thierry Jacob (1965-), boxeur français ;
 Werner Jacob (1938-2006), organiste et compositeur allemand ;
 Yves Jacob (1940-), écrivain français ;

Pseudonyme 

 Paul Lacroix (1806-1884), érudit français.

Toponyme 

 Mont Jacob, une montagne québécoise de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 
 Bras de Jacob, un affluent de la rivière du Moulin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Bras de Jacob Ouest, un affluent du bras de Jacob, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Rivière Jacob, un affluent de la rivière Malbaie, dans la MRC de Charlevoix-Est, au Québec ;

 Jacob's Well, une exsurgence dans le Texas Hill Country ;

 Jacob, un ancien village de Savoie, situé sur la commune de Jacob-Bellecombette ;
 Rue Jacob, une voie du 6e arrondissement, à Paris.

Œuvres 

 Jacob, téléfilm franco-germano-britannique de Peter Hall (1994) ;
 Jacob, film philippin de Leonardo Garcia (1997) ;
 Les Aventures de Rabbi Jacob, film franco-italien de Gérard Oury (1973) ;
 L'Échelle de Jacob (Jacob's Ladder), film américain d’Adrian Lyne (1990) ;
 Iacobus, roman ésotérique de Matilde Asensi (2003) ;
 Jacob, film de Larry Wade Carrell ;
 Jacob, Jacob (2014), roman de Valérie Zenatti, prix du livre Inter en 2015.

Autres 
 Éditions Benoît Jacob, maison d'édition française. 
 Éditions Jacob-Duvernet, ancienne maison d'édition française. 
 Éditions Odile Jacob, maison d'édition française. 
 Jacob, chaîne de boutiques de vêtements québécoise. 
 Séneçon de Jacob, plante herbacée.

Voir aussi

Référence 

Homonymie de prénom
Patronyme juif
Prénom hébraïque
Prénom masculin